Sia steht für:
 Avatime (Sprache), eine westafrikanische Sprache
 Sia (ägyptische Mythologie), eine altägyptische Gottheit, verkörpert in der ägyptischen Mythologie als „General von Unterägypten“ die Wesenbestandteile Verstand, Einsicht und Weisheit
 Sia (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung
 Sia Abrasives, ein Schweizer Hersteller von Schleifsystemen
 Sia wohnt am Kilimandscharo, Jugendbuch von Astrid Lindgren aus dem Jahr 1958
 Sia (Korsika), Dorf auf der französischen Insel Korsika
 Sia (Zypern), Ort in Zypern

Sia ist der Vorname oder Künstlername folgender Personen:
 Sia (Sängerin) (* 1975), australische Sängerin und Komponistin
 Sia Korthaus (* 1968), deutsche Kabarettistin, Sängerin und Schauspielerin
 Sia Koskina, griechische Sängerin

Sia ist der Familienname folgender Personen:
 Cleiton Sia (* 1990), brasilianischer Musicaldarsteller, Tänzer, Sänger und Performer

SIA steht für:
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), eine lettische Rechtsform
 Salon International de l’Agriculture, eine landwirtschaftliche Fachmesse in Paris
 Schüler-Ingenieur-Akademie, ein Kooperationsmodell von Schulen, Hochschulen und Unternehmen zur Förderung naturwissenschaftlich und technisch interessierter Schüler
 Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, vereinigt als massgebender Berufsverband der Schweiz anerkannt qualifizierte Fachleute aus den Bereichen Bau, Industrie Technik und Umwelt
 Security Industry Association vereinigt als massgebender Berufsverband der Schweiz anerkannt qualifizierte Fachleute aus den Bereichen Bau, Technik, Industrie und Umwelt
 Semiconductor Industry Association
 Serviceintervallanzeige, die Anzeige der Fälligkeit der nächsten Kfz-Inspektion
 Singapore Airlines, die größte Fluggesellschaft des Stadtstaates Singapur nach dem ICAO-Code
 SIA-Gruppe, ein schwedisches Unternehmen, das nach der Gründerin Sonja Ingegerd Andersson benannt wurde
 Società Italiana Aviazione, ein italienischer Flugzeughersteller, Vorgänger von Fiat Aviazione
 Statisch integrierte Abschätzung, eine Methode zur Einschätzung der Stand- und Bruchsicherheit von Bäumen
 Statisch integrierte Analyse
 Xi'an Xiguan Airport, ehemaliger Flughafen von Xi'an, China (IATA-Code)
 SIA S.p.A, italienischer Finanzdienstleister

S.I.A. steht für:
 Society of Independent Artists Inc., Marcel Duchamp war einer der Mitbegründer der 1916 entstandenen Society of Independent Artists Inc. (S.I.A.) und als einziger Europäer einer der Direktoren und verhalf der bis 1944 jährlich ausstellenden Künstlervereinigung durch den Skandal um sein abgelehntes Ready-made Fountain vom Start weg zu großer Popularität

sia steht für:
 Akkalasamische Sprache (ISO-639-3-Code), samische Sprache in Russland

Siehe auch:

SIA